Igor Ponomarjow ist der Name folgender Personen:

*Igor Anatoljewitsch Ponomarjow (* 1960), sowjetischer bzw. aserbaidschanischer Fußballspieler und -trainer, siehe İqor Ponomaryov
Igor Maratowitsch Ponomarjow (1965–2006), russischer Diplomat